

Вест-Мілфорд — місто, штат Західна Вірджинія
 Вест-Мілфорд — селище, штат Нью-Джерсі